SaskTel Southern Men’s Playdown 2008 – eliminacje strefy południowej do Mistrzostw Saskatchewanu 2008. Turniej rozgrywany potrójnym systemem pucharowym w dniach 17 – 20 stycznia 2008 w Melville, wyłonił 5 drużyn, które awansowały do rozgrywek prowincjonalnych.



Drużyny

Wyniki

Runda A 

17 stycznia 2008, 13:00

17 stycznia 2008, 13:00

17 stycznia 2008, 13:00

17 stycznia 2008, 13:00

17 stycznia 2008, 19:00

17 stycznia 2008, 19:00

17 stycznia 2008, 19:00

17 stycznia 2008, 19:00

18 stycznia 2008, 9:00

18 stycznia 2008, 9:00

18 stycznia 2008, 9:00

18 stycznia 2008, 9:00

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 16:30

Runda B 

18 stycznia 2008, 14:30

18 stycznia 2008, 14:30

18 stycznia 2008, 14:30

18 stycznia 2008, 14:30

18 stycznia 2008, 19:30

18 stycznia 2008, 19:30

18 stycznia 2008, 19:30

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 12:30

19 stycznia 2008, 12:30

19 stycznia 2008, 12:30

19 stycznia 2008, 20:30

19 stycznia 2008, 20:30

Runda C 

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 12:30

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 16:30

19 stycznia 2008, 20:30

19 stycznia 2008, 16:30

19 stycznia 2008, 20:30

20 stycznia 2008, 9:30

20 stycznia 2008, 9:30

20 stycznia 2008, 14:00

20 stycznia 2008, 14:00

Zobacz też 
 Tim Hortons Brier 2008 - mistrzostwa Kanady
 SaskTel Provincial Men’s Tankard 2008 - rozgrywki prowincjonalne
 SaskTel Northern Men’s Playdown 2008 - eliminacje w strefie północnej

Linki zewnętrzne 
 

2008, Southern
2008 w curlingu